P22 peut faire référence à :
 Détresse respiratoire du nouveau-né, d'après la classification internationale des maladies ;
 Walther P22, un pistolet semi-automatique allemand.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres